Vancele ima više značenja:
 Vancele (Alesandrija)
 Vancele (Verona)